Maksim I., salonitanski biskup
 Maksim I., srpski patrijarh